Puma har flere betydninger:

 Puma – et rovdyr af kattefamilien
 Puma SE – et tysk tøj- og skomærke
 Puma (helikopter) – helikopter produceret af Aérospatiale
 "Puma" - Sang på albummet Morseper (2001) af den danske band Roben & Knud

Se også
 Pumaslægten - slægten med Puma og Jaguarundi.
 Mac OS X – hvor version 10.1 af Apples styresystem hedder "Puma"
 Puma Complete Running League – Dansk Atletik Forbunds årlige vinterturnering for løbere
 Ford Puma − en bilmodel fra Ford